Hejl, ženská varianta Hejlová, je české příjmení.

Nositelé 
 Denisa Hejlová (* 1979) – česká vědkyně a PR manažerka
 František Hejl (1920–2016) – český historik a odbojář
 Jaroslav Hejl (* 1960) – český statik a politik
 Kateřina Hejlová (* 1984) – český spisovatelka a překladatelka
 Marie Hejlová (1924–???) – česká politička
 Martin Hejl (* 1980) – český architekt a pedagog
 Oldřich Hejl (1910–1942) – český odbojář
 Petr Hejl (* 1959) – český politik, člen STAN a starosta MČ Praha-Suchdol
 Václav Hejl (* 1945) - český plochodrážní závodník
 Vilém Hejl  (1934–1989) – český prozaik, scenárista a překladatel
 Vladimír Hejl (* 1981) – český basketbalista

Související články 
 Hejlov (rozcestník)
 Heyl